NAGS () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 17-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 534 амінокислот, а молекулярна маса — 58 156.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, ацилтрансфераз. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Трансферази